Тюлькинцы — название населённых пунктов:

Россия 
 Тюлькинцы — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Тюлькинцы — деревня в Кумёнском районе Кировской области.
 Тюлькинцы, Тулькинской (Сырда), Тюлькинской  — упразднённая деревня в Верхошижемском районе Кировской области.